В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6-4, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (півфінал)
 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Андреа Джегер (фінал)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Мартіна Навратілова (півфінал)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге (2-ге коло)

 Вірджинія Рузічі (2-ге коло)
 Андреа Леанд (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
 Івонн Гулагонг (1-ше коло)
 Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)
 Бетсі Нагелсен (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Charleston Open